Râul Valea Satului se poate referi la:

 Valea Satului - afluent al Dâmbovița
 Valea Satului - afluent mic al Dunării din județul Mehedinți
 Valea Satului - râu din bazinul Lotru, județul Vâlcea
 Valea Satului - râu afluent al râului Burla

 Râul Valea Satului, Buceș
 Râul Valea Satului, Dâmbovița
 Râul Valea Satului, Bistra
 Râul Valea Satului, Crișul Repede
 Râul Valea Satului, Suhurlui
 Râul Valea Satului, Topolog
 Râul Valea Satului, Olt (Câinenii Mici)
 Râul Valea Satului, Olt (Jiblea Veche)
 Râul Valea Satului, Pogăniș
 Râul Valea Satului, Calva
 Râul Valea Satului, Talna
 Râul Valea Satului, Argeș
 Râul Valea Satului (Brezoi)
 Râul Valea Satului (Mălaia)

Vezi și 
 Valea Satului (dezambiguizare)